Petäjäsaari kan syfta på följande platser:

Finland 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Norra Karelen, lat 61,78, long 29,88), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,74, long 27,47), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Birkaland, Nordvästra Birkaland), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,55, long 26,15), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,45, long 26,44), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,40, long 26,93), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,73, long 26,50), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,73, long 26,70), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,48, long 27,98), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 65,27, long 26,82), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,34, long 27,93), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,34, long 28,36), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,45, long 28,15), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,71, long 28,61), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,68, long 29,00), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,47, long 28,69), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,81, long 30,84), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Norra Savolax, Varkaus, lat 62,42, long 27,98), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Norra Savolax, Varkaus, lat 62,54, long 28,22), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,16, long 27,78), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,18, long 28,01), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Äänekoski), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Birkaland, Övre Birkaland), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Södra Savolax, Pieksämäki, lat 61,89, long 27,93), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,97, long 28,60), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,46, long 26,21), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,23, long 26,72), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Lappland, Rovaniemi, lat 66,02, long 26,69), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 65,30, long 27,90), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Lappland, Rovaniemi, lat 66,04, long 27,15), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,81, long 28,46), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Lappland, Rovaniemi, lat 66,29, long 25,51), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,70, long 29,35), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,82, long 28,86), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,68, long 29,05), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,69, long 29,17), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 63,22, long 29,38), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Norra Karelen, Pielisen Karjala), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Lappland, Norra Lappland, lat 67,37, long 26,61), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,75, long 30,12), 
 Petäjäsaari (ö i Kivijärvi), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,15, long 25,79), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,66, long 29,17), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,73, long 29,38), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,82, long 29,45), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,46, long 28,67), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,53, long 29,00), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,18, long 28,73), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,54, long 29,40), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,57, long 27,48), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,90, long 29,36), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,07, long 29,73), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Joutsa), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,65, long 25,96), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 63,01, long 27,95), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 63,14, long 28,34), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,94, long 28,49), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Uleåborg), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,14, long 28,77), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,09, long 29,27), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,94, long 29,60), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 61,90, long 29,92), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 63,09, long 27,29), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,20, long 29,39), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,06, long 27,11), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,46, long 29,63), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,62, long 27,83), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Lappland, Norra Lappland, lat 68,81, long 27,89), 
 Petäjäsaari (ö i Finland, Mellersta Österbotten), Karleby, 

Robotskapade Finlandförgreningar